Confite puede referirse a:
 Confite, un tipo de caramelo.
 El nombre común de la planta Antigonon leptopus.
 El nombre común de la planta Lantana camara.